Hirschhorn (Neckar), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Hirschhorn (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Zie ook 
Wolf-Hirschhorn syndroom, een chromosomale afwijking